Валківська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Валківська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Валківська вулиця — вулиця в місті Люботин Харківської області.

Вулиці